Такмичење у троскоку у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 10. и 12. августаа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016, бранио је Макс Хес из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовао је 25 такмичара из 18 земаља..

  Неутрални атлетичари (1)
  Азербејџан (2)
  Бугарска (1)
  Грузија (1)
  Грчка (1)
  Италија (2)
  Јерменија (1)
  Летонија (1)
  Немачка (1)
  Пољска (1)
  Португалија (2)
  Румунија (1)
  Словачка (1)
  Турска (2)
  Уједињено Краљевство (1)
  Финска (1)
  Француска (3)
  Шпанија (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских бацача копља 2018. године до почетка такмичења (8. августа 2018), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)..

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Квалификациона норма

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+0)

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 24 такмичара подељено је у две групе. Квалификациона норма за финале износила је 16,75 м (КВ), коју су прескочила 3. такмичара, а осталих 9. се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв)

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Финале

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Троскок на Европском првенству у атлетици на отвореном